Rotunda se poate referi la:

 Localități din România
Rotunda - localitate din județul Argeș
Rotunda - localitate din județul Cluj
Rotunda - localitate din județul Neamț
Rotunda - localitate din județul Olt, reședința comunei cu același nume
Rotunda - localitate din județul Suceava

 Localități din Republica Moldova
Rotunda - comună din raionul Edineț

Vezi și 
 Râul Rotunda (dezambiguizare)